«Лечче» () — итальянский профессиональный футбольный клуб. Основан в 1908 году. С сезона 2022/23 выступает в Серии A.

История 

В Серию A «Лечче» выходило восемь раз в своей истории, в сезонах 1984/85, 1987/88, 1992/93, 1996/97, 1998/99, 2000/01, 2002/03, 2007/08, 2009/10, 2018/19 и 2022/23 гг. Кроме того, клуб трижды становился чемпионом Серии C, в сезонах 1945/46, 1975/76, 1995/96, 2017/18.

В сезоне 2011/12 «Лечче» начал чемпионат с тренером Эусебио Ди Франческо, однако первую половину сезона команда провалила, и в итоге на пост наставника был назначен Серсе Косми. Под руководством этого специалиста южане провели потрясающий второй круг, но на последние туры сил не хватило, и команда покинула Серию A. Перед сезоном 2012/13 команда заявилась в Серию С1.

По итогам сезона 2021/22 «Лечче» занял первое место в Серии B, что дало ей право повышения в классе.

Количество сезонов по дивизионам

Достижения 
 Победитель Серии B (2): 2009/10, 2021/22
 Победитель Серии C (4): 1945/46, 1975/76, 1995/96, 2017/18

Основной состав 
По состоянию на 17 сентября 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Италии